

Persone 
 Aleksandr Il'ič Egorov (1883-1939) – generale sovietico
 Aleksandr Valentinovič Egorov (1951) – diplomatico russo
 Aleksandr Anatol'evič Egorov (1972) – arbitro di calcio russo
 Aleksandr Egorov (1976) – nuotatore kirgiso
 Aleksandr Egorov (1985) – slittinista russo
 Boris Borisovič Egorov – cosmonauta e medico sovietico
 Dmitrij Fëdorovič Egorov – matematico russo
 Eduard Vasil'evič Egorov – pallanuotista russo
 Filipp Egorov – bobbista russo
 Jurij Aleksandrovič Egorov – pianista russo naturalizzato olandese

Altro 
 8450 Egorov – asteroide della fascia principale
 Teorema di Egorov – teorema di teoria della misura